Иерофе́й () — мужское имя греческого происхождения.

Известные носители 
 Иерофей (1800—1885) — епископ Антиохийской православной церкви, патриарх Антиохийский и всего Востока.
 Иерофей (ум. 1882) — епископ Иерусалимской православной церкви, патриарх Иерусалимский и всея Палестины.

 Иерофей I Фессалиец (1825—1845) — патриарх Александрийский и всей Африки
 Иерофей II Сифниот (1847—1858) — патриарх Александрийский и всей Африки

 Иерофей Афинский (I век) — христианский священномученик.
 Иерофей Венгерский (X век) — святитель, епископ Туркии, византийский миссионер.

 Иерофей (Афонин) (1893—1928) — священнослужитель, деятель Русской православной церкви, епископ Никольский.
 Иерофей (Влахос) (род. 1945) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Навпактский и Свято-Власиевский.
 Иерофей (Глазков) (1892—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Иерофей (Косаков) (род. 1977) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Агатопольский.
 Иерофей (Лобачевский) (1789—1871) — епископ Православной Российской Церкви, духовный писатель.
 Иерофей (Малицкий) (1727—1799) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий, епископ Черниговский и Нежинский.
 Иерофей (Петракис) (1930—2019) — епископ Александрийской православной церкви.
 Иерофей (Померанцев) (1880—1942) — деятель обновленчества, обновленческий митрополит Казанский и Свияжский.
 Иерофей (Прилуцкий) (1682—1728) — священнослужитель, архимандрит Русской православной церкви.
 Иерофей (Соболев) (1936—2001) — епископ Русской православной церкви, епископ Балахнинский.

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки